Suomenlinna může být:

 Suomenlinna – pevnost a souostroví ve Finském zálivu, Helsinky, Finsko.
 Suomenlinna A – ostrov Kustaanmiekka v souostroví Suomenlinna.
 Suomenlinna B – ostrov Susisaari v souostroví Suomenlinna.
 Suomenlinna C – ostrov Iso Mustasaari v souostroví Suomenlinna.
 Suomenlinna D – ostrov Pikku Mustasaari v souostroví Suomenlinna.
 Suomenlinna E – ostrov Länsi-Mustasaari v souostroví Suomenlinna.
Suomenlinna (předměstí) – předměstí Helsinek, Finsko
Suomenlinna kirkko – kostel na ostrově Suomenlinna C